Chris Canty (1976) – ex giocatore di football americano statunitense
 Chris Canty (1982) – ex giocatore di football americano statunitense